Port Richmond peut faire référence à:
 Port Richmond (Staten Island)
 
 Port Richmond (Philadelphie)
  en Californie
 Port Richmond (Nouvelle-Écosse)